Гравитация:

 Гравитация — универсальное фундаментальное взаимодействие между всеми материальными телами.
 «Гравитация» — альбом поп-панк-группы «1.5 кг Отличного Пюре».
 «Гравитация» — альбом российского рэпера L’One.
 «Гравитация» — американский комедийно-драматический телесериал.
 «Гравитация» — фундаментальный учебник по общей теории относительности авторства Ч. Мизнера, К. Торна и Дж. Уилера.
 «Гравитация» — американский научно-фантастический фильм 2013 года.